As Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo de Rugby de 2003 da Austrália, foram realizadas entre os dias 23 de Setembro de 2000 e 23 de Novembro de 2002. O torneio classificou quatro seleçãos diretamente, e uma seleção para os repescagems.

1 Fase 
Os três vencedores dos Grupos e a melhor segunda classificada avançam para a 2 Fase.

Grupo A

 e  qualificadas para 2 Fase.

Grupo B 

 qualificada para 2 Fase.

Grupo C

 qualificada para 2 Fase.

2 Fase 
Os vencedores dos Grupos avançam para a 2 Fase.

Gruppo A

 qualificada para 3 Fase.

Gruppo B

 qualificada para 3 Fase.

3 Fase

Grupo A

 qualificada para 4 Fase.

Grupo B

 qualificada para 4 Fase.

4 Fase

Grupo A

 e  Geórgia qualificadas para Copa do Mundo de Rugby 2003.
 qualificada para 5 Fase.

Grupo B

 e  qualificadas para Copa do Mundo de Rugby 2003.
 qualificada para 5 Fase.

5 Fase 

 venceu no placar agregado por 58 a 41 mas expostas de outras mas expostas a outras seleções, foi relatado o uso de jogadores Sul-Africano que não são assimiladas ou requisitos de naturalização.
 qualificada para Repescagem.

Ver também 
 Eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby de 2003

Ligações externas 
Rugby World Cup inglês

Copa do Mundo de Rugby